Get the Party Started, est une chanson écrit par Linda Perry pour Pink sortie le  comme premier single de l'album Missundaztood ;
 Get the Party Started est le trente-troisième album studio de Shirley Bassey, sorti le .

Homonymie de titre